Широківська сільська громада:
 Широківська сільська громада — громада в Запорізькій області
 Широківська сільська громада — громада в Луганській області
 Широківська сільська громада — громада в Миколаївській області

Див. також 
 Широківська селищна громада